Лопастино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лопастино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Лопастино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Лопастино — деревня в Лесном районе Тверской области.